Ogród Yuyuan –  zabytkowy ogród w Szanghaju
 Yuyuan – stacja metra w Szanghaju 
 Jiang Yuyuan – chińska gimnastyczka, mistrzyni olimpijska

Zobacz też